Кэролин:

 Кэролин Крейг (1934—1970) — американская актриса.
 Кэролин Митчелл (1937—1966) — американская актриса и фотомодель.
 (4446) Кэролин — небольшой астероид внешней части главного пояса.

См. также 
 Каролайн (значения)
 Каролин
 Кэролайн
 Каролина
 Карлин